Faszcze ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen;

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Faszcze (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1938 Faszen, 1938 bis 1945 Fasten, Kreis Sensburg, Ostpreußen

in der Woiwodschaft Podlachien: 
 Faszcze (Kulesze Kościelne), Dorf im Powiat Wysokie Mazowiecki
 Faszcze (Wysokie Mazowieckie), Dorf im Powiat Wysokie Mazowiecki